El término lija puede hacer referencia a:

lija, un tipo de papel cuya superficie está recubierta por algún tipo de material abrasivo;
lija, un género de peces de nombre científico Scyliorhinus.
Lija, una aldea en la Isla de Malta.